Boring ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Boring (Maryland), im Baltimore County
 Boring (Oregon), im Clackamas County
 Boring (Tennessee), im Sullivan County

Personen:
 Alice Middleton Boring (1883–1955), amerikanische Herpetologin
 Edwin Boring (1886–1968), US-amerikanischer Experimentalpsychologe und Psychologie-Historiker
 Wayne Boring (1905–1987), US-amerikanischer Künstler und Comiczeichner

Sonstiges:
 Boring Branch, Fließgewässer im Polk County, Tennessee
 Boring Mill Branch, Fließgewässer im Buncombe County, North Carolina
 Boring Pond, See im Lowndes County, Georgia

Siehe auch:
 Boreing